A 2020-as skandináv TCR-bajnokság a skandináv túraautó-bajnokság tizedik évada volt. Ez volt a negyedik szezon, amely a TCR szabályrendszeren alapult. A bajnokság eredetileg május 15-én vette volna kezdetét a Ring Knutstorp versenypályán és október 4-én ért volna véget a Mantorp Park aszfaltcsíkján, azonban koronavírus-járvány miatt a versenynaptár összetétele jelentősen megváltozott. Ennek következtében a szezon augusztus 15-én indult el a Karlskoga Motorstadion helyszínén és a Ring Knutstorp pályán fejeződött be október 10-én.

A bajnokságot Robert Huff nyerte meg. A Lestrup Racing Team alakulata megnyerte a csapatok számára kiírt bajnokságot.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer

Versenyzők
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Junior

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A skandináv TCR bajnokság hivatalos weboldala 

Skandinávia